Gamble kan syfta på

 Gamble (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Gamble man – en svensk dikt av okänt ursprung
 Procter & Gamble – en amerikanskt dagligvaruföretag

Personer
Cheryl Gamble, amerikansk sångare.
Clarence Gamble, amerikansk tennisspelare. 
Hamilton Rowan Gamble, amerikansk politiker.
James Sykes Gamble, brittisk botaniker.
Linda Gamble, amerikansk fotomodell.
Nathan Gamble, amerikansk skådespelare. 
Robert J. Gamble, amerikansk politiker. 
Sven-Eric Gamble, svensk skådespelare. 
Tony Gamble, amerikansk herpetolog.

Geografi
 Gamble (vulkan) – en vulkan i Nya Zeeland
Gamble Brook – flera vattendrag i Kanada 
Gamble Creek – flera vattendrag i Kanada och USA
Gamble Lake – flera sjöar i Kanada och USA
Gamble Point – flera uddar i Kanada och USA

Engelska efternamn